Села:
 Фронтове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Фронтове — Севастополь, Нахімовський район